Die Bergwacht bezeichnet:

 Die Bergwacht, ursprünglicher Name der TV-Serie Die Bergretter
 Die Bergwacht, ursprünglicher Name der Zeitschrift Schlesische Bergwacht (Zeitschrift)